Спинози — фамилия. Извезные носители:

 Спинози, Жан-Кристоф (род. 1964) — французский скрипач и дирижёр.
 Спинози, Лучано (род. 1950) — итальянский футболист.